Богданюк Ілля Васильович ( 14 серпня 1941) — український композитор, виконавець, поет, Заслужений працівник культури України.
 Богданюк Валентина — українська художниця-ілюстратор.
 Тарас Богданюк — псевдонім журналіста Богдана Новосядлого

Прізвища на -юк